Бобошево (значения):

 Бобошево — город в Болгарии.
 Бобошево — община в Болгарии.

См. также 
 Бобошко
 Бобошевски